

Geografia 
 Maui – seconda isola delle Hawaii
 Contea di Maui - contea delle Hawaii
 Giacimento di gas naturale di Maui - giacimento al largo delle coste della Nuova Zelanda
 Te Ika-a-Māui (pesce di Māui) – nome Māori dell'isola del nord della Nuova Zelanda

Mitologia 
 Māui – personaggio della mitologia polinesiana. Nello specifico:
 Māui – personaggio della mitologia hawaiiana
 Maui – personaggio della mitologia mangarevana
 Māui – personaggio della mitologia maori
 Ti'iti'i  – personaggio della mitologia samoana
 Maui – personaggio della mitologia tahitiana
 Maui – personaggio della mitologia tongana

Persone 
 Principe Maui di Silla – ultimo principe del Regno di Silla
 Māui (+1816)
 Māui Pōmare – politico

Tecnologia 
 MAUI – sistema operativo smartphone della MediaTek
 USS Maui – nave statunitense
 Maui Cluster Scheduler – tool informatico

Aziende 
 Maui Jim – produttore di occhiali da sole

Altro 
 Maui - centro eruttivo della superficie di Io
 Maui (Cephalorhynchus hectori maui) 
 Maui – personaggio Disney del film Oceania